Monteils ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

 Monteils (Aveyron) im Département Aveyron
 Monteils (Gard) im Département Gard
 Monteils (Tarn-et-Garonne) im Département Tarn-et-Garonne

 Siehe auch: 
 Monteil
 Le Monteil